Расінг () — назва кількох футбольних клубів:

 Расінг (Кордова) з міста Кордова (Аргентина)
 Расінг (Олаварріа) з міста Олаварріа (провінція Буенос-Айрес, Аргентина)
 Расінг (Авельянеда) з міста Авельянеда (Аргентина)
 Расінг (Едуардо-Кастекс) з міста Едуардо-Кастекс (провінція Ла-Пампа, Аргентина)
 Расінг (Ферроль) з міста Ферроль (Галісія, Іспанія)
 Расінг (Коломб) з передмісття Парижа Коломб. Також Расінг (Париж).
 Расінг (Мадрид) з міста Мадрид, який припинив своє існування 1981 року
 Расінг (Монтевідео) з міста Монтевідео
 Расінг (Реконкіста) з міста Реконкіста (провінція Санта-Фе, Аргентина)
 Расінг (Страсбург) з міста Страсбург (Франція)
 Расінг (Порт-о-Пренс) з міста Порт-о-Пренс (Гаїті)
 Расінг (Ель-Пуерто-де-Санта-Марія) з міста Ель-Пуерто-де-Санта-Марія (Андалусія, Іспанія)
 Расінг (Сама) з міста Сама-де-Лангрео (Астурія, Іспанія), який припинив своє існування
 Расінг (Мехелен) з міста Мехелен (Бельгія)
 Расінг (Сантандер) з міста Сантандер (Кантабрія, Іспанія)
 Расінг (Люксембург) з міста Люксембург (Люксембург)
 Расінг (Жет) з міста Жет (Бельгія)
 Расінг Лібертас з міста Мілан
 Расінг (Брюссель) — назва клубу «Брюссель» у 1890—1970 роках
 Расінг (Ірун) — назва клубу «Реал Уніон» (Ірун, Іспанія) у 1908—1915 роках